Барье () — французская фамилия. Известные носители:
 Барье, Августин (1883—1915) — французский музыкант и композитор.
 Барье, Антуан-Луи (1795—1875) — французский скульптор и художник.
 Барье, Морис (1932—2020) — французский киноактёр.

См. также 
 Люблянское барье
 Бари